Психолог ( — душа;  — знание) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.

Психолог, как правило, имеет завершенное высшее психологическое образование или прошёл переподготовку на базе высшего образования по специальности «Психология». У него могут быть следующие квалификации: «бакалавр», «психолог», «магистр» по направлению подготовки «психология» и «клиническая психология».

Психические явления, изучаемые психологом, включают в себя психические процессы, свойства и состояния личности в таких областях человеческой деятельности как система здравоохранения, образование, сферы профессиональной деятельности, бизнеса, спорта, искусства, а также система социальной помощи и поддержки и др.

Классификация 
Существует следующее условное разделение:
 Психолог-теоретик/исследователь. Занимается изучением, исследованием и выявлением закономерностей, психологических механизмов, разработкой теорий.
 Психолог-практик. Занимается применением профессиональных знаний, умений и навыков на практике. Психологи-практики, как правило, имеют какую-то специализацию в соответствии с той сферой деятельности, в которой они практикуют (например, детский психолог, клинический психолог, спортивный психолог).
 Преподаватель психологии. Обычно относят к теоретикам, хотя имеет смысл выделить это направление психологической деятельности отдельно. Потому что преподаватель, помимо преподавательской деятельности, имеет возможности для научно-исследовательской деятельности и практической работы (психологическое консультирование, тренинги и практические семинары), а также для решения задач прикладного характера (разработка и /или выполнение  на заказ, в образовательном учреждении или вне его стен).

В России 
Главные различия психолога от психиатра и состоят в следующем:

 В России психолог — не врач, соответственно не ставит медицинских диагнозов, не выписывает и не назначает лекарственных препаратов. В медицинском учреждении, взаимодействуя с врачом-психиатром, клинический психолог проводит необходимые психодиагностические, психокоррекционные, реабилитационные и психопрофилактические мероприятия, а также участвует в проведении психотерапии и мероприятиях по психологическому обеспечению лечебно-диагностического процесса.
 В большинстве развитых стран к психологам относят работников медицинских и образовательных учреждений, обладающих специальной лицензией, либо учёных, занимающихся исследованиями в области психологии.
 Деятельность психолога вне медицинских учреждений в России не лицензируется, то есть для того, чтобы практиковать, ему достаточно диплома.

В основном, к психологу обращаются в таких случаях как:
 травматические и стрессовые ситуации: смерть родных и близких, развод, насилие, тяжёлое заболевание и т. п., а также беременность, рождение ребёнка, переезд на новое место жительства, переход на новую работу и др.;
 когда человек испытывает различные трудности и проблемы в ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми (родными, близкими, детьми и т. д.);
 когда есть какие-то телесные симптомы или психосоматические заболевания (например, нейродермит, вегетососудистая дистония, синдром хронической усталости и др.);
 когда человек испытывает ощущение, что «что-то не так» с ним или с его окружением, и у него есть желание поменять свою жизнь к лучшему;
 а также любые другие причины, требующие поддержки или помощи со стороны.

См. также 
 Психологическая помощь
 Психологическое консультирование
 Практический психолог
 Клинический психолог

Примечания

Литература 
 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Специальность 020400 «Психология». Квалификация — Психолог. Преподаватель психологии.
 Вачков И. В., Гриншпун И. Б., Пряжников Н. С. Введение в профессию «психолог». — М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2007. — 464 с. — ISBN 978-5-9770-0153-3; ISBN 978-5-89395-845-4
 Дубровская А. А. Квалификация психолога (документы, подтверждающие образование психолога). // Онлайн ресурс MYPSYDOC.RU с примерами документов соответствия квалификации психолога.

Профессии